Cette page contient les pages d'homonymie de Benoit et Benoît.

Benoît ou Benoit est un prénom, un nom propre ou un adjectif.

Prénom 
Benoît est un prénom.

Patronyme 

 André Benoit (1984-), joueur professionnel de hockey sur glace ;
 Arthur Benoit (1828-1898), historien du « Grand Est » de la France, frère de Louis Benoit ;
 Camille Benoît (1851-1923), compositeur, musicographe, critique d'art et conservateur de musée ;
 Charles-Louis Benoit (1808-1889), député de la Meuse de 1871 à 1876 ;
 Chris Benoit (1967-2007), catcheur canadien ;
 Christian Benoit (19?-), historien militaire français ;
 Claude-Anthelme Benoit (1794-1876), architecte français ;
 Claude-Joseph Benoit (1819-1889), général français ;
 Denise Benoît (1919-1973), comédienne et chanteuse française ;
 Denyse Benoît (née en 1949), réalisatrice, scénariste et actrice québécoise ;
 Élie Benoît (1640-1728), ministre et théologien protestant français ;
 Fernand Benoit (1892-1969), historien et archéologue ;
 Georges Benoît (1849-1907), diplomate ;
 Georges Benoît (1883-1942), directeur de la photographie, acteur et réalisateur français ;
 Guy Benoît (1941- ), poète français ;
  ;
 Jacqueline Benoit (1925-2012), peintre française
  ;
  ;
  ;
 Jean-Christophe Benoît (1925-2019), chanteur d'opéra français ;
  ;
 Joseph-Antoine Benoît (1785-1870), industriel français ;
 Maurice Benoit (1933-2013), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Marcelle Benoit (1921-), musicologue, historienne de la musique et professeure de musique française ;
 Michel Benoit (né en 1957), écrivain français ;
 Nadine Benoît (née en 1971), athlète mauricienne ;
 Nancy Benoit (1964-2007), valet (femme manager de catch) américaine ;
 Nathalie Benoit (née en 1980), rameuse d'aviron handisport française ;
 Nicolas Benoit (1875-1914), officier de marine français, fondateur des Éclaireurs de France ;
 Nicolas Benoît (né en 1983), joueur de rugby français ;
  ;
 Peter Benoit (1834-1901), compositeur et professeur de musique flamand ;
 Pedro Benoit (1836-1897), architecte, ingénieur et urbaniste argentin ;
  ;
 Pierre-André Benoit (« PAB ») (1921-1993), imprimeur, sculpteur et poète français ;
 Philippe Benoit (1793-1881), écrivain français ;
 Philippe Benoit (1964-), cavalier et vétérinaire français ;
 Réal Benoit (1916-1972), écrivain, critique de cinéma et producteur de film québécois ;
  ;
 Rigaud Benoit (1911-1986), peintre haïtien ;
 Sidoine Benoît, moine bénédictin du  ;
 Stéphane Benoit-Godet (né en 1970), journaliste français ;
 Tab Benoit (né en 1967), guitariste, compositeur et chanteur de blues américain ;
 Ted Benoît (1947- 2016), dessinateur et scénariste de bande dessinée français ;
 Théodore Frédéric Benoît (1810-1832), criminel français ;
 Thierry Benoit (1966-), homme politique français ;
 Yasmin Benoit (1996-), mannequin, militante et écrivaine anglaise ;
 Yvan Benoît (1957-), acteur québécois.

Saints chrétiens

Papes 

 
 
 
  
 , (renonciation)
  
 
 
 , neveu de , (renonciation après avoir été élu trois fois pape), condamné pour simonie, excommunié
 , (considéré comme antipape) 
  
 
 , (Deux  dont un antipape)
  (Bernard Garnier) et  (Jean Carrier) (considérés comme antipapes)
 
 , (renonciation)

Antipapes 

 
 
  (Bernard Garnier) et  (Jean Carrier)

Autres personnes remarquables portant ce nom 

 Benoît (comte et évêque de Cornouaille), grand-père des deux suivants
Benoît, évêque de Cornouaille (1064-1113), petit-fils du précédent et cousin du suivant
Benoît de Cornouaille, évêque de Nantes (1079/81-1114), cousin du précédent
Benoît de Sainte-Maure, chroniqueur médiéval en Normandie
  de Jérusalem (1957-1980), patriarche
 , évêque de Marseille (1397-1418)
 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour les prénoms Benoît, Benoîte, Bénédict et Bénédicte.

Toponyme 

 Benoit, village du Nouveau-Brunswick, au Canada ;
 Benoit, cratère à la surface de Mercure ;
 Gare de Limoges-Bénédictins, gare ferroviaire de Limoges, en France ;
 , toponymes de langue française ;
 , toponymes de langue italienne ;
  ou , toponymes de langue portugaise.

Titre 

 Benoît, roman de Marie-Paul Armand publié en 1994.

Paronyme 

 
 
 
 Benoîte, une plante
 Benoîte, au Pays basque, la gardienne de l'église et du cimetière

Voir aussi 
 Bénédictine, une liqueur confectionnée par les moines bénédictins de Fécamp, le patriarche orthodoxe de Jérusalem, Bénédictos, avait l'habitude d'en servir à ses visiteurs pour faire honneur à son saint patron Benoît de Nursie

Notes et références 

Homonymie de prénom
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Prénom masculin
Prénom français
Patronyme québécois
Patronyme français